Adobe Creative Suite (; , досл. «творческий набор „Эдоуби“»; сокр. ) — программный пакет, унифицированная оформительская среда, в которой с более тесной интеграцией объединены творческие программные продукты Adobe. Последняя версия пакета — CS6. В настоящее время разработка прекращена в пользу Adobe Creative Cloud.

История версий 
 Creative Suite 1 и 2
Первая версия Adobe Creative Suite была выпущена в сентябре 2003 года, вторая в апреле 2005. Обе версии доступны в двух редакциях.

Standart редакция включает:
 Bridge,
 Illustrator,
 InDesign,
 Photoshop,
 Version Cue,
 Инструкции по дизайну и ресурсы для упражнений.

Premium редакция дополнена:
 Acrobat Professional (версия 8 в CS2.3),
 Dreamweaver (начиная с CS2.3),
 GoLive.

 Adobe Creative Suite Production Studio
Adobe Creative Suite Production Studio (первоначально Adobe Video Collection) набор программ для редактирования цифрового видео и аудио. Был выпущен в одно время с Adobe Creative Suite 2. Доступен в двух версиях.

Редакция Standart состоит из:
 After Effects Standard,
 Bridge,
 Premiere Pro,
 Photoshop.
Редакция Premium дополнительно включает:
 After Effects Professional,
 Audition,
 Encore DVD,
 Illustrator,
 Dynamic Link (не продаётся отдельно).

Начиная с Creative Suite 3, Production Studio стал частью Creative Suite.

Версия Creative Suite 4 стала поддерживать многопроцессорность и ускорение за счёт видеоадаптера, что позволило добавить (или улучшить:   поддержка работы с 3D-моделями уже была включена) в некоторых редакторах поддержку трёхмерной графики и значительно увеличить скорость работы. Приложение  включает в себя средства для управления версиями и просмотром файлов. Другие новые возможности — компоненты , , средства согласования цветов и создания файлов формата .

 (сокр. ), выпущена 12 апреля 2011 г. Предлагается в пяти вариантах: , , ,  и .

Последняя версия в продаже — , выпущена 7 мая 2012 г.

Примечания 

Растровые графические редакторы
Программы для просмотра PDF
Кроссплатформенное программное обеспечение
Фотографическое программное обеспечение
Браузеры на движке Presto
Программное обеспечение Adobe
Проприетарное программное обеспечение